Кратер Гейгер () — крупный молодой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого физика Ханса Гейгера (1882—1945) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Бейеринк на западе, кратер Килер на северо-востоке, кратер Хевисайд на востоке-северо-востоке; кратер Цвикки на востоке, кратер Парацельс на юге-юго-востоке, кратер Сирано на юге, а также кратер Арминский на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 36,6 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет полигональную форму, умеренно разрушен. Вал кратера хорошо очерчен, кроме юго-восточной части, где он сглажен. Внутренний склон вала имеет наибольшую ширину в северной части, достигая вместе с осыпью у подножия трети чаши кратера. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 960 м, объем кратера составляет приблизительно 820 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, отмечено несколькими мелкими кратерами.

Сателлитные кратеры 

 Образование сателлитного кратера Гейгер R относится к нектарскому периоду.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны
 Снимки кратера с борта Аполлона-17
 Снимок сателлитного кратера Гейгер R с борта Аполлона-8
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны